Bulfon ist der Name von

 Annette Bulfon  (* 1966), deutsche Politikerin
 Anton Bulfon (1885–1961), österreichischer Baumeister 
 Wolfgang Bulfon (* 1946), österreichischer Politiker und Mitglied des Europäischen Parlaments für die SPÖ